Where Eagles dare kan avse:
 Where Eagles dare – film från 1968 av Brian G. Hutton baserad på en roman av Alistair MacLean, se Örnnästet (film)
 Where Eagles dare (låt av Iron Maiden) - Låt på det Engelska heavy metal-bandet Iron Maidens 4:e album Piece of Mind